Aquesta és una llista de rius de Romania que passen totalment o parcialment per Romania.

Els rius més llargs 

La longitud i l'àrea de drenatge representen només la part del riu que queda a dins de Romania.

Referències 
 
Rius de Romania
Llistes de geografia